Энрико Коста ()
 Энрико Коста (1841—1909) — итальянский писатель, журналист.
 Энрико Коста (род. 1969) — итальянский политик, министр без портфеля.
  (род. 1971) — итальянский бобслеист.
  (род. 1944) — итальянский физик.